Влади́мир Го́рин: Горин, Владимир Викторович (род. 1961) — советский и российский баскетболист.
 Горин, Владимир Николаевич (род. 1948) — и.о. мэра Нижнего Новгорода.